Фульда ():

 Фульда — город в Германии.
 Фульда — аббатство, которое дало начало городу.
 Фульда — район земли Гессен в Германии.
 Фульда — река в Германии.
 Фульда — фарфоровая мануфактура XVIII века.
 Фульда, Людвиг (1862—1939) — немецкий драматург и переводчик
 Фульда, Роберт Фердинандович (1873—1944) — российский купец первой гильдии, спортивный деятель.
 Фульда, Сильвия (1923—1973) — румынская актриса.
 Кубок Фульды — осенний турнир среди команд группы «А» (первой категории) Московской футбольной лиги, а также приз, вручавшийся победителю указанного турнира.